Razred ticonderoga ima več pomenov:
 razred letalonosilk Ticonderoga
 razred križark Ticonderoga

Ticonderoga